Юбак (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юбак, Аланна (род. 1975) — американская актриса.
 Юбак, Рауль (1910—1985) — французский живописец, график, фотохудожник «новой Парижской школы».